Bohemia sancta (latinsky „Svaté Čechy“) může znamenat:

 Bohemia sancta – IV. část knihy Bohuslava Balbína Miscellanea historica regni Bohemiae
 Bohemia sancta (kniha) – Jaroslav Kadlec (editor) a kolektiv: Bohemia Sancta: životopisy českých světců a přátel Božích, Praha 1990
 Bohemia sancta (výstava) – Dana Stehlíková (editor): Bohemia sancta, křesťanské umění šesti století, výstava a katalog, Syrakusy – Caltanissetta, Praha 2004